Gressieker ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Gressieker (1910–1986), deutscher Künstler, Bildhauer, Graphiker, Radierer, Holzschneider und Autor
 Hermann Gressieker (1903–1983), deutscher Dramatiker, Dramaturg, Kritiker sowie Filmsynchron-Buchautor und -Regisseur
 Ulrich Gressieker (1945–1990), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler